ABC1 steht für:
 ABC1 (Australien), australischer Fernsehsender der Australian Broadcasting Corporation
 ABC1 (Großbritannien), ehemaliger britischer Fernsehsender, der 2007 den Betrieb einstellte
 ABC1, Bezeichnung für die Mittelschicht im Rahmen des demografischen Klassifizierungsschemas NRS Social Grade

ABC1